ẳKellner är ett tyskt efternamn med betydelsen kypare, som burits av bland andra:
 David Kellner
 Gyula Kellner
 Lorenz Kellner
 Oskar Kellner
 Paul Kellner
 Rosa Kellner
 Uwe Kellner

Tyska efternamn
Efternamn som syftar på yrken